Хільчевський — прізвище. Має жіночий рід — Хільчевська.

 Хільчевські.

Відомі носії:
 Хільчевський Валентин Кирилович (1953) — український вчений у галузі гідрології, гідрохімії, гідроекології, доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Хільчевський Володимир Васильович (1925-2019) — український вчений у галузі технології машинобудування, заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор.
 Хільчевський Ростислав Валентинович (1976-2012) — український менеджер туризму, член Українського географічного товариства.

Українські прізвища